Калпулалпан има више значења:

 Калпулалпан, Примера Манзана Сентро (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Калпулалпан (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Калпулалпан (Калпулалпан, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Калпулалпан (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику